


Lista de mai jos conține localitățile din județul Vaslui.

Vezi și 
Județele României

Vaslui
Localități
 Listă, Localități